

Patronymes 

 Auguste Billiard (1788-1858) : haut fonctionnaire, écrivain et polémiste français ;
 Nicolas Ladvocat-Billiard (mort en 1681) : prélat français ;
 Raymond Billiard (1868-1956) : historien français ;
 Victor Billiard (1864-1952) : peintre français.

Autre 
 Billiard : 10 : , soit  billions ou 1 million de milliards.